Turfan – miasto na prawach prefektury w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Turfan – dawna prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang